Чепелюк Анастасія Станіславівна ( 1991) — українська і російська актриса театру і кіно.
 Чепелюк Василь Адамович — український вокаліст, композитор, народний артист України.
 Чепелюк Володимир Миколайович (1992—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чепелюк Олександр Ігорович — український футболіст.

Українські прізвища